Bourré, een plaats in Frankrijk
Borrebeek, een riviertje in Frankrijk
Kanaal van de Borre, de gekanaliseerde benedenloop van de Borrebeek